Het seizoen 1994/95 van de Nederlandse Eredivisie was het 39ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. De officiële naam was op dat moment PTT-telecompetitie. De puntentelling ging voor het laatst uit van twee punten per overwinning en één punt voor een gelijkspel.

Het seizoen begon op vrijdagavond 26 augustus met het duel sc Heerenveen-FC Groningen, dat eindigde in een 2-0 overwinning voor de Friezen door treffers van Tom Sier en Erik Regtop. Dat was tevens de eerste officiële wedstrijd in het pas geopende Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.

In het voorgaande jaar waren VVV en Cambuur Leeuwarden gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen N.E.C. en Dordrecht'90.

Het bestuur van PSV ontsloeg trainer Aad de Mos op 28 oktober op staande voet. Kees Rijvers (68), oud-bondscoach en voormalig trainer van de Eindhovense club, nam voorlopig zijn taken waar. Het bestuur liet in een verklaring weten dat de tegenvallende resultaten hebben geleid tot een "vermindering van vertrouwen" in de trainer. In de eredivisie had PSV twee nederlagen op rij geleden, voor eigen publiek tegen Ajax (1–4) en in Tilburg tegen Willem II (2–1). De club, die in de zomer 27 miljoen gulden investeerde in nieuwe spelers, stond na acht competitiewedstrijden op de vijfde plaats, met vijf verliespunten meer dan koploper Ajax.
 
Ajax werd ongeslagen landskampioen en won daarmee voor het tweede jaar op rij de titel. Dat was de tweede keer dat een club in het Nederlandse betaalde voetbal ongeslagen kampioen werd, na PSV in de Eredivisie 1977/78. Ajax bleef als eerste club in de Eredivisie alle wedstrijden ongeslagen, ook nadat het verzekerd was van de titel.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Punten 
Overzicht van de eindstand in staafgrafiek

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 1994/95 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 3.131.900 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 10.235 per wedstrijd.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1994/95